Historia clásica puede referirse a:

La historiografía clásica, o sea, la historiografía de la Antigüedad clásica.
La propia Historia Antigua.
La historia de alguna de las distintas épocas consideradas clásica.
La forma tradicional de escribir historia, previamente a lo que se considere renovación historiográfica (véase historiografía).
La historia entendida como narración que se considere clásica o academicista (por ejemplo, la novela realista o el cuento tradicional) frente a la literatura experimental.
El Shujing o Clásico de la Historia, un texto chino.